Hnaberd – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn;
Hnaberd – comune dell'Armenia della provincia di Ararat.